

Floresta est un quartier de Buenos Aires.

Floresta est une municipalité de l'État de Pernambouc.
 Floresta est une municipalité du Paraná.
 Floresta Azul est une municipalité de l'État de Bahia.
 Floresta do Araguaia est une municipalité de l'État du Pará.
 Floresta do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí.

 Floresta est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul.

Floresta est une municipalité du département de Boyacá.

Floresta est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile.

Homonymie de toponyme